Le psaume 15 peut désigner : 
 le psaume 15 (14) : psaume 15 selon la numérotation hébraïque, psaume 14 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 16 (15) : psaume 16 selon la numérotation hébraïque, psaume 15 selon la numérotation grecque.